Ге́рроу або Га́рроу () може мати значення:

Географія 

 Герроу (район)
 Герроу (Лондон)
 Герроу (Онтаріо)
 Герроу (Вікторія)
 Вест-Герроу (станція метро)
 Герроу-он-те-гілл (станція)
 Норт-Герроу (станція метро)